Spira bezeichnet:

 einen jüdischen Familiennamen, siehe Spira
 die Fantasiewelt, in der die Video-Rollenspiele Final Fantasy X und Final Fantasy X-2 angesiedelt sind, siehe Spira (Fantasiewelt)
 eine Schuhmarke aus den USA mit einem Dämpfungssystem aus Metallfedern, siehe Spira (Footwear)
 eine ausgestorbene Moostierchenart, siehe Spira (Genus)
 die Stadt Speyer mit ihrem lateinischen Namen, siehe Spira (Speyer)
 ein Säulenelement, siehe Ionische Ordnung